JUO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jurado (Colombia)